Een verkeersweg:
 N20 (België)
 N20 (Frankrijk)
 N20b (Frankrijk)
 N20 (Ierland)
 N20 (Luxemburg)
 N20 (Oekraïne)
 N20 (Zwitserland)